Via Domícia.
 Onomàstica:
Gens Domícia, família romana plebea.
Domícia, tia de Neró.
 Domícia Lèpida, tia de Neró.
Domícia Longina, esposa de Domicià.
 Domícia Faustina, filla de l'emperador Marc Aureli i de Faustina Menor.
 Domícia Lucil·la o Domícia Calvil·la, esposa d'Anni Ver i la mare de Marc Aureli.